Gioacchino Maglioni (1808-1888) – compositore, organista e pianista italiano
Gioacchino Maglioni (1891-1966) – compositore, violinista italiano